Maan, een hemellichaam
 De maan (hoorspel), een Nederlands hoorspel
 De maan (sprookje), een sprookje van de gebroeders Grimm
 De maan (film), een Russische documentairefilm uit 1965